Га́рленд (иногда читается Гарланд или Гарлэнд) () — английская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Гарланд, Андре (1912—?) — канадская фигуристка-парница.
 Гарленд, Алекс (род. 1970) — британский сценарист.
 Гарленд, Беверли (1926—2008) — американская актриса и предприниматель.
 Гарленд, Гэмлин (1860–1940) — американский писатель.
 Гарленд, Дариус (род. 2000) — американский баскетболист.
 Гарленд, Джоэль Марш (Joel Marsh Garland; род. 1975) — американский киноактёр и актёр озвучивания.
 Гарленд, Джуди (1922—1969) — американская актриса и певица.
 Гарленд, Конор (род. 1996) — американский хоккеист.
 Гарленд, Сэмюэл (1830—1862) — американский военный, бригадный генерал армии Конфедерации во время гражданской войны в США.

Топоним 
 Гарленд — штат Арканзас.
 Гарленд — штат Вайоминг.
 Гарленд — штат Мэн.
 Гарленд — штат Небраска.
 Гарленд — штат Северная Каролина.
 Гарленд — штат Техас.
 Гарленд — штат Юта.

См. также 
 Гарлен

Примечания